Eugerres är ett släkte av fiskar. Eugerres ingår i familjen Gerreidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Eugerres